La route nationale 124 peut désigner à la fois :

 Route nationale 124 en Espagne
 Route nationale 124 en France
 Route nationale 124 en Italie

Voir aussi